Tschyschky (ukrainisch  oder , russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Tschyschky (Lwiw), ukr.:; Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw
 Tschyschky (Jaworiw), ukr.:; Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Jaworiw
 Tschyschky (Sambir), ukr.:; Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Sambir